Kebu kann bedeuten

 eine Alternativbezeichnung für Akebu (Volk)
 Künstler Sebastian Teir, ein finnischer Performer elektronischer Musik, siehe Kebu (Musiker)